Seroux peut faire référence à :

Patronymes 

 Jean-Baptiste Seroux d'Agincourt (1735-1817), général de brigade français.
 Jean Baptiste Louis Georges Seroux d'Agincourt (1730-1814), antiquaire et historien de l'art français.
 Jean Nicolas Seroux de Fay (1742-1822), général de division français.

Toponyme 

 Barbey-Seroux, commune du département des Vosges.
 ancienne orthographe de Céroux en Belgique.